Racing White Daring Molenbeek (47), was een Belgische voetbalclub met stamnummer 47 die werd opgericht in 1909 en verdween in 2003.
RWDM Brussels FC, was een Belgische voetbalclub die bestaan heeft van 2002 tot 2014.
Racing White Daring Molenbeek 2003, was een Belgische voetbalclub met stamnummer 9449, die heeft bestaan van 2003 tot het seizoen 2013/14
Racing White Daring Molenbeek (5479), is een Belgische voetbalclub met stamnummer 5479, opgericht in 2015.